Parmastega est un genre éteint de stégocéphales basaux ayant vécu durant la fin du Dévonien supérieur (Famennien), vers environ  avant notre ère, dans ce qui aujourd'hui la Russie. Une seule espèce est connue, Parmastega aelidae, décrit par Pavel A. Beznosov, Jennifer A. Clack, Ervīns Lukševičs,  et Per E. Ahlberg en  à partir de plusieurs restes fossiles qui ont été découverts en  dans des calcaires de la formation géologique de Sosnogorsk, déposés dans un lagon côtier tropical. Ces calcaires affleurent aujourd'hui sur les bords de la rivière Ijma dans la République des Komis, sujet de la fédération de Russie.

Découverte

Datation parmi les tétrapodes
Si des empreintes de tétrapodes sont connues aux environs de , Parmastega est le plus ancien fossile bien conservé  appartenant à ce groupe. Les deux tétrapodes les plus complets et les plus célèbres, Acanthostega et Ichthyostega sont quant à eux un peu plus récents (environ , à une période où les tétrapodes avaient déjà largement conquis le milieu aquatique et montraient une grande diversité de formes et de modes de vie.

Description et Paléobiologie 
C'est un animal aquatique qui respirait par des branchies. Sa longueur est estimée à plus de . Sa ceinture scapulaire est constituée en partie de cartilage, qui est moins résistant que l'os, et ainsi les inventeurs du genre pensent que sa colonne vertébrale et ses membres, non préservés pouvaient être entièrement cartilagineux.

La caractéristique la plus notable du crâne de Parmastega est la forme et la position de ses cavités oculaires. Ce sont de larges ouvertures de forme ovale, orientées vers l’avant et sur les côtés, et qui sont placées très haut, un peu en relief vers le haut du crâne de l'animal. Ses yeux saillants orientés vers l'avant, ainsi que son crâne en forme de crocodile, indiquent vraisemblablement un mode de vie semblable à ces derniers. Parmastega devait nager et flotter juste au-dessous du niveau de l'eau, ne laissant dépasser que ses yeux.

Ses narines sont de petite taille et situées à l'avant et à la base de la mâchoire supérieure ; elles permettent à l'eau de rejoindre les branchies pour que l'animal respire. À noter que chez les formes plus évoluées de tétrapodes elles sont placées bien plus hauts et sont de bien plus grande taille pour pouvoir pleinement respirer à l'air libre, par exemple chez les temnospondyles et les seymouriamorphes. Parmastega pouvait cependant aussi respirer directement de l'air par un orifice respiratoire, le spiracle situé derrière ses orbites.

Sa mandibule fine et élastique à dents en forme d'aiguilles contraste avec sa mâchoire supérieure qui porte de crocs robustes de grande taille.

Classification 
Parmastega est considéré comme l'un des stégocéphales les plus basaux connus et est placé en dehors du groupe-couronne des tétrapodes. Ce qui suit est un cladogramme simplifié basé selon l'étude publié par Beznosov  en  :

Notes et références

Notes

Références

Annexes

Articles connexes 
 Tetrapoda
 Tiktaalik
 Ichthyostega
 Acanthostega
 Ventastega

Liens externes 

Stegocephalia
Dévonien supérieur
Paléontologie en Russie
Taxon fossile décrit en 2019